Nokia 3100 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Телефон був анонсований 16 червня 2003 та поступив у продаж у вересні 2003. Цільовою категорією цієї моделі була молодіжна аудиторія, і цей телефон був першим у молодіжній серії 3000 з повнокольоровим екраном 128×128.

Nokia 3100 став одним з найпопулярніших телефонів у світі.

Схожі моделі 
 Siemens C60
 Nokia 3120
 Siemens C62
 Motorola C380
 Siemens A60

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 
 Эльдар Муртазин. Обзор GSM-телефона Nokia 3100. Mobile-review.com, 17 сентября 2003 г. 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2003 році
Мобільні телефони із знімною батареєю